Электро́дная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Электродная улица — улица в Москве.
 Электродная улица — улица в Челябинске.